2000 Голяма награда на Канада е 32-рото за Голямата награда на Канада и осми кръг от сезон 2000 във Формула 1, провежда се на 18 юни 2000 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
2000 година в Канада